Alberti je priimek več oseb:
 Leone Battista Alberti, italijanski humanist, arhitekt, glasbenik, arheolog, pisatelj (1404-1472)
 Rafael Alberti, španski pesnik (1902)

Glej tudi 
 Albertijeva šifra